

Sigle 
 MMT – Mixed Martial Training
 Multiple Mirror Telescope – telescopio a specchi multipli
 MMT – Multiple Mirror Telescope, nome del telescopio del MMT Observatory (MMTO)
 MMT – Teoria Monetaria Moderna (Modern Money Theory o Modern Monetary Theory), nome del corpo teorico moderno dei lavori riguardanti il cartalismo

Codici 
 MMT – codice aeroportuale IATA della McEntire Joint National Guard Base, Contea di Richland (Carolina del Sud), Stati Uniti d'America